Cavaliere senza testa (Headless Horseman) – personaggio del folclore europeo
Cavaliere senza testa (Headless Horseman) – personaggio del racconto La leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving
Headless Horseman – film del 2007 diretto da Anthony C. Ferrante

Pagine correlate 
The Headless Horseman